

Patronyme
 Elise Burgin (1962-), joueuse de tennis.
 Ted Burgin (1927-2019), footballeur anglais.
 Victor Burgin (1941-), artiste et écrivain britannique.
 Sebastian Bürgin, plus connu sous le nom de Baschi (1986-), chanteur suisse.

Toponyme
 Burgin (Kentucky)

Homonymie de patronyme